Дякін — російське прізвище. Відомі носії:

 Дякін Валентин Семенович (1930–1994) — радянський історик, доктор історичних наук (1970).
 Дякін Микола Петрович (1904–1945) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Дякін Михайло Васильович (1914–1945) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1943).

Російські прізвища